Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine.

Noms communs 

Moulin peut aussi désigner :
 moulin, une machine à broyer, piler, pulvériser diverses substances et à extraire certains produits (huile, pommes, poudre, épices, fromage, légumes, poivre, sel, canne à sucre, sucre glace) ;
 moulin, en glaciologie, un puits taillé dans un glacier par des eaux de surface ;
 moulin, en langage familier automobile, un moteur ;
 moulin, en batterie, un enchainement de roulés et de frisés ;
 moulin à café, appareil qui permet de moudre des grains de café ;
 moulin à légumes,  ustensile de cuisine
 moulin à prières, un objet cultuel utilisé par les Tibétains pratiquant le bouddhisme ;
 moulin à vent, dispositif qui transforme l’énergie éolienne (énergie cinétique du vent) en mouvement rotatif au moyen d’ailes ajustables ; 
 moulin à foulon, dans l'artisanat ou l'industrie textile, une machine servant pratiquer le foulage ou foulonnage, c'est-à-dire  à resserrer les fils du tissu ;
 moulin de fourmis, phénomène dans lequel un groupe de fourmis légionnaires, qui sont aveugles, sont séparées du groupe principal et perdent la piste de phéromone ;
 moulin de polder , moulin à vent qui pompe de l'eau d'un niveau inférieur pour la relever vers un niveau supérieur ;

Toponymes 

 Moulin, écart de la commune d'Éguelshardt en Moselle ;
 Moulin, station du métro léger de Charleroi, en Belgique ;
 Moulin, cours d'eau français du département de l'Allier ;
 
  
 Moulin-à-vent (AOC), région viticole ;
 Moulin d'Andé, moulin des XVe et XVIIIe siècles, de type dit à roue pendante ;
 Moulin de la Galette, cabaret du 18e arrondissement de Paris, France ;
 
 Redoute du Moulin de Saquet, ouvrage complémentaire de la première ceinture de forts de Paris au XIXe siècle
 Le Moulin à café (MAC), théatre et ancien hôtel de ville de la ville de Saint-Omer.

Patronymes 

(dans l'ordre alphabétique du prénom)
 Alexis Moulin-Debord (1780-1859), homme politique français ;
 Anne-Marie Moulin (1944-), médecin, philosophe et historienne française ;
 Annie Moulin (1946-1995), historienne française ; 
 Arthur Moulin (1924-2017), homme politique français, vétérinaire ;
 Aurélien Moulin (1990-), coureur cycliste français ;
  ;
 Félix-Jacques Moulin (1802-1875), photographe français ; 
 France Moulin (1962-), avocate française ;
 François Moulin (1959-), journaliste et écrivain ;
 Gabriel Moulin (1810-1873), est un homme politique français ; 
  (1880-1966), général français ;
Geneviève Moulin, danseuse de ballet, chorégraphe, professeure de danse française ;
 Ginette Moulin, née Heilbronn (1927-), milliardaire française et actionnaire majoritaire du groupe Galeries Lafayette ;
 Hervé Moulin (né en 1950), mathématicien et économiste français ;
 Hippolyte Moulin (1832-1883), sculpteur français ;
  ;
  ;
 Jean-François Moulin, (1752-1810), est un général de la Révolution française ;
 Jean-Baptiste Moulin, (1754-1794), est un général de la Révolution française ;
  ;
 Jules Moulin (1836-1876), diplomate français ;
 Marc Moulin (1942-2008), musicien et humoriste belge ;
 Marcelin Moulin (1762-1835), député de Rhône-et-Loire à la Convention nationale ;
  ;
 Michèle Moulin (1946-2021), joueuse de pétanque française ;
 Raoul-Jean Moulin (1934-2014), critique d'art ;
 Raymonde Moulin (1924-2019), sociologue et historienne de l'art française ;
  ;

Dans l'art 
 Lettres de mon moulin, recueil de nouvelles d'Alphonse Daudet ;
 Les Lettres de mon moulin, film de Marcel Pagnol ;
 Moulin Rouge, cabaret parisien construit en 1889 par Joseph Oller ;
 , six films nommés d'après le cabaret ;
 Commissaire Moulin, série télévisée française ;
 Le Moulin, monument historique de l'île de Sercq situé au point le plus élevé de l'île Anglo-Normande ;
 Le Moulin et Le Moulin, respectivement une peinture à l'huile et une eau-forte de l'artiste hollandais Rembrandt.

Autres toponymes  
 
 , différents lacs du Canada ;
 , différentes rivières du Canada ;
 Le Moulin-à-vent, quartier de la métropole de Lyon ;
 Moulin-Mage, commune française, située dans le département du Tarn ;
 , différentes communes françaises ;
 , différentes communes françaises ;
 Vieil-Moulin, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Laives ;
 , différentes communes françaises ;

 Moulainville, commune française du département de la Meuse ;

Voir aussi  
 Jeu du moulin, un jeu de société pour deux personnes aussi appelé jeu du charret (en Suisse), mérelles ou marelle ;

 , plusieurs hommages (voies, établissements etc.) à Jean Moulin.

Homonymie de titre